Shimotedo bezeichnet:
 ein Dorf in der Präfektur Fukushima: Shimotedo (Fukushima) (heute: Date (Fukushima))
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Shimotedo (Han)